
Molekulska formula -{C12H22O11}- se može odnositi na:

 Disaharidi
 Alolaktoza
 Celobioza
 Gentiobioza (amigdaloza)
 Izomaltoza
 Izomaltuloza
 Kojibioza
 Laktoza
 Laktuloza
 Laminaribioza
 Maltoza
 2α-Manobioza
 3α-Manobioza
 Melibioza
 Melibiuloza
 Nigeroza
 Soforoza
 Saharoza
 Trehaloza
 Turanoza